Мозин — фамилия. Носители:
 Мозин, Александр (род. 1961) — советский конькобежец.

См. также